La bataille de Kinbourn peut désigner :
 celle de 1787 entre l'Empire ottoman et l'Empire russe ;
 celle de 1855 entre d'une part l'Empire français et le Royaume-Uni et d'autre part l'Empire russe.

Voir aussi